— японский аниме-сериал, выпущенный студией Toei Animation. Транслировался по телеканалу TV Asahi с 3 июля 1977 года по 26 марта 1978 года. Всего выпущена 31 серия аниме.  Сериал был дублирован на итальянском языке и транслировался на территории Италии и Филиппин.

Сюжет 
Выдающийся профессор Като изобретает машину времени. Однако об изобретении узнают инопланетяне, которые похищают жену профессора и старшего сына. Единственный способ вернуть машину и родных — супер-робот «Барратак», состоящий из 5 частей, каждую из которых пилотируют 5 подростков: Юдзи, Юри, Мак, Франко и Дики.

Роли озвучивали 
Юдзи Мицуя — Юдзи Като
Хироя Исимару — Дики
Итиро Нагай — Доктор Като
Кэйко Хан — Юли
Норико Цукасэ — Гранко
Ю Мидзусима — Макито Татибана
Тикао Оцука — Гордиус
Хироя Исимару — Рики

Примечания

Ссылки 
Официальная страница аниме 
 

Toei Animation